Présence, groupe français de rock des années 1970 ;
 Presence, groupe anglais de new wave créé en 1990 ;
 Presence, album de Led Zeppelin sorti en 1976 ;
 Presence, album de Petit Biscuit sorti en 2017 ;
 Présence, un film russe réalisé par Andreï Dobrovolski, sorti en 1992 ;
 La Présence, personnage des comics DC ;
 La Présence, personnage des comics Marvel ;
 Présences, collection de romans de science-fiction des Éditions Denoël.

Voir aussi 
 Festival Présences consacré à la musique contemporaine
 Festival Présences électronique
 Parousie